Дуб Хартии () — крупный дуб, росший на территории города Хартфорд и игравший важную роль в фольклоре американского штата Коннектикут. Дерево отличалось большими размерами — в частности, диаметр его ствола был более 2 м, — а также солидным возрастом. Дуб был одной из главных достопримечательностей Хартфорда, пока не упал во время урагана в ночь с 20 на 21 августа 1855 года. Возраста дерева в ряде источников указывается как превосходящий тысячу лет.

Согласно легенде, в 1687 году жители британской колонии Коннектикут укрыли в дупле этого дерева устав (хартию) колонии, после того как новый королевский губернатор, Эдмунд Эндрос, предпринял попытку изъять этот документ. Хартия, будучи своего рода конституцией, гарантировала широкую автономию колонии Коннектикут, и поэтому Дуб Хартии стал известен как «Страж Конституции» и в качестве символа свободы стал одной из официальных эмблем штата Коннектикут; в 1947 году дуб белый был официально объявлен символом Коннектикута.

Ссылки 
 Статья в Encyclopedia Americana 
 The State Tree: The Charter Oak – краткая статья на официальном сайте штата Коннектикут 

Знаменитые деревья США
Дубы